Агорн (Баварія), Агорн (нім. Ahorn) — громада в Німеччині, в землі Баварія.
 Агорн (Баден-Вюртемберг), Агорн (нім. Ahorn) — громада в Німеччині, в землі Баден-Вюртемберг.
 Агорн Андрій — (1703, м. Холм — 1780) — маляр, архітектор.
 Агорн (замок) — це замок в муніципалітеті Агорн у Верхній Франконії в районі Кобургу.